Кенчадзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Кенчадзе, Георгий (род. 1986) — фигурист из Болгарии, двукратный чемпион Болгарии в мужском одиночном катании.
 Кенчадзе, Лери (род. 1986) — фигурист из Болгарии, двукратный чемпион Болгарии в парном катании.
 Кенчадзе, Ника (род. 1997) — грузинский спортсмен, борец вольного стиля.